Oláh Ernő (1945–2020) magyar csellista
Oláh Ernő (1948) magyar hegedűművész